Paralelism (substantiv) și / sau Paralel (adjectiv și adverb), sunt noțiuni care se pot referi la,

Computing 
 Algoritmi de calcul paralel, algoritmi care pot fi executați (simultan) pe porțiuni, pe mai multe mașini de calcul
 Calcul paralel, execuția în paralel pe mai multe procesoare ale acelorași instrucțiuni
 GNU paralel, utilitate UNIX pentru programe care sunt active simultan, în paralel
 Metaheuristică paralelă, clasă de tehnici, care reduc simultan efortul numeric și timpul de rulare al unui dispozitiv metaheuristic
 Parallel ATA (sau PATA), standard de interfață paralelă pentru conectarea în calculator a dispozitivelor hard disk și a unităților de disc optic
 Parallel Computers, Inc., companie americană de manufacturare a computerelor a anilor 1980 (1983 - 1988)
 Port paralel, sau LPT (Line Printer Terminal) este un tip de interfață în comunicație paralelă aflată pe computere pentru conectarea perifericelor
 Sysplex Paralel, o aglomerare (cluster) de computere IBM de tip mainframe
 Transmisie de date paralelă, transmiterea simultană a doi sau mai mulți biți în paralel și simultan pe mai multe canale paralele

Literatură 
 Paralelism sintactic, procedeu compozițional cu efect de intensificare, constând in reluarea mai multor cuvinte în aceeași ordine sau din construcția simetrică a două sau mai multe propoziții, versuri sau strofe

Matematică și științe 
 Axioma paralelelor, axiomă din geometria lui Euclid
 Circuite paralele și serie, circuite electrice de bază
 Evoluție paralelă, noțiune din teoria evoluției speciilor
 Paralelism (geometrie), noțiune probabil primară, din cele utilizate azi, folosită în geometria euclidiană
 Paralel (operator), funcție matematică utilizată în ingeria electrică
 Transport paralel

Muzică și divertisment 
 Parallel (manga)
 Parallel (video), un album video, o compilație a formației muzicale de rock alternativ R.E.M.
 Parallel (album), album muzical din 1995 al formației muzicale Black Dog
 Parallel (EP), cel de-al cincilea extended play (EP) al GFriend
 The Parallel, episod din serialul de televiziune american The Twilight Zone
 Tonalitate paralelă, nota muzicală minoră (sau majoră) cu aceeași tonalitate

Navigare 
 Paralelă (latitudine), linie imaginară, care traversează globul terestru de la vest la est
 Paralelismul declinației, noțiune utilizată în astronomie

Alte utilizări 
 Avinguda del Paral·lel, stradă faimoasă din Barcelona, Catalonia, Spania
 Paralelism (gramatică), echilibru dat de două sau mai multe cuvinte, propoziții sau chiar fraze
 Paralelism (retorică), modalitate din retorică de construire a varii structuri sinonimice pentru a nu plictisi prin folosirea acelorași cuvinte și expresii
 Lume paralelă (dezambiguizare)
 Univers paralel (dezambiguizare)